Eukleidas () ist der Name von:

 Eukleidas (Stempelschneider), Stempelschneider aus Syrakus, um 400 v. Chr.
 Eukleidas (Mosaizist), griechischer Mosaizist, tätig in Euesperides zwischen 325 und ca. 260 v. Chr.
 Eukleidas (Sparta), spartanischer König, 227-222 v. Chr.